Éric Dudoit (1962- ) : coureur cycliste français ;
 Jules Dudoit (1803-1866) : navigateur franco-britannique ;
 Sandrine Dudoit, statisticienne française ;
 Xavier Dudoit (1975- ) : footballeur français.